Maybe (canção de Emma Bunton)
 Maybe (canção de Jay Sean)
 Maybe (canção de N.E.R.D)
 Maybe (canção de Sick Puppies)

Ver também
 Maybee

Desambiguações de música